Надеждинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Надеждинка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Надеждинка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Надеждинка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Надеждинка — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Надеждинка — деревня в Рузаевском районе Мордовии.
 Надеждинка — деревня в Старошайговском районе Мордовии.
 Надеждинка — деревня в Северном районе Новосибирской области.
 Надеждинка — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Надеждинка — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Надеждинка — деревня в Каменском районе Пензенской области.
 Надеждинка — деревня в Лунинском районе Пензенской области.
 Надеждинка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Надеждинка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.

Украина 
 Надеждинка — посёлок в Покровском районе Донецкой области.